Islay (eiland), een Schots eiland, het zuidelijkste van de Binnen-Hebriden
Islay (provincie), een provincie van Peru
Islay (district), een district van Peru